Hohenkirchen ist der Name dieser Ortschaften:

 Hohenkirchen (Espenau), Ortsteil der Gemeinde Espenau im Landkreis Kassel in Hessen
 Hohenkirchen (Georgenthal), Ortsteil der Gemeinde Georgenthal im Landkreis Gotha in Thüringen
 Hohenkirchen (Lunzenau), Ortsteil der Gemeinde Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Hohenkirchen (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenkirchen (Schnaudertal), Ortsteil der Ortschaft Bröckau der Gemeinde Schnaudertal, südlich von Zeitz, im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Hohenkirchen (Wangerland), Ortsteil der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen
Siehe auch:
 Hohenkirch
 Hochkirchen
 Höhenkirchen